Vosper steht für:

 Dennis Vosper, Baron Runcorn (1916–1968), britischer Politiker
 Frank Vosper (1899–1937), britischer Schauspieler und Dramaturg
 Frederick Vosper (1869–1901), australischer Journalist und Politiker
 Margery Vosper (1912–1981), britische Drehbuchautorin und Theateragentin
 Sydney Curnow Vosper (1866–1942), englischer Maler

 Vosper Thornycroft, ehemaliges britisches Schiffbauunternehmen
 Vosper-Klasse, britische Schnellbootklasse (Klasse 153)